«Ви́тебск» () — белорусский футбольный клуб из города Витебск, основанный в 1960 году. Выступает в высшей лиге, домашние игры проводит на ЦСК «Витебский».

Двукратный серебряный призёр Белоруссии (1992/1993, 1994/1995), двукратный бронзовый призёр Белоруссии (1993/1994, 1997), обладатель Кубка Белоруссии (1998)

Названия клуба 
 «Красное знамя» (1960—1963)
 «Двина» (1963—1985)
 «Витязь» (1985—88) (титульный спонсор ОАО «Витязь»)
 «КИМ» (1989—94) (титульный спонсор ОАО «Витебское ОАО „КИМ“»)
 «Двина» (1994—1995)
 «Локомотив-96» (1996—2002)
 «Локомотив» (2003—2007)
 ФК «Витебск» (2007 — н.в.)

История 

В 1960—1991 годах команда участвовала в первенстве СССР.

C 1992 года участвует в Высшей лиге Белоруссии (кроме 2003, 2005, 2012—2014 годов). Наивысшие достижения — 2-е место в 1993 и 1995 годах, 3-е место — в 1994 и 1997 годах.

На начало сезона 2011 года был проведён 461 матч, из них 182 победы, 116 ничьих и 163 поражения. Разность забитых и пропущенных мячей составила 553:547.

Самые крупные победы — 5:0 (02.08.92 г. и 05.04.95 г. — «Гомсельмаш» (Гомель), 28.09.97 г. — «Коммунальник» (Слоним)), 6:1 (16.06.99 г. — «Свислочь-Кровля» (Осиповичи)).

Самые крупные поражения — 0:6 (15.04.01 г. — «Славия» (Мозырь), 25.06.02 г. — БАТЭ (Борисов), 30.08.04 г. — МТЗ-РИПО (Минск)).

Наибольшее количество матчей провёл Олег Воропаев — 246. Лучший бомбардир клуба Сергей Вехтев — 50 мячей. Рекордсмен за сезон Виталий Алещенко — 17 мячей (1999).

В 2003 и 2005 годах команда выступала в первой лиге. Наивысшее достижение — 1-е место в 2003 году. Всего проведён 61 матч, из них 44 победы, 11 ничьих и 6 поражений. Разность забитых и пропущенных мячей составила 120:41.

Самые крупные победы — 7:0 (17.09.05 г. — ФК «Сморгонь», 23.10.05 г. — «Днепр»-ДЮСШ-1 (Рогачев)). Самые крупные поражения — 1:3 (05.07.03 г. — ЗЛиН (Гомель), 30.07.05 г. — «Химик» (Светлогорск)), 0:2 (19.04.03 г. — ФК «Лида»).

Наибольшее количество матчей провёл Андрей Баранок — 50. Лучший бомбардир клуба Руслан Усов — 32 мяча. Рекордсмен за сезон Руслан Усов — 32 мяча (2005).

В розыгрышах Кубка Белоруссии команда выступает с 1992 года. Обладатель почётного приза 1998 года. Всего проведено 42 матча, из них 17 побед, 8 ничьих и 17 поражений. Разность забитых и пропущенных мячей составляет 63:49. Самые крупные победы — 5:0 над светлогорским «Химиком» в 1992 году и 6:1 над могилевским «Торпедо» в 1996 году. Самые крупные поражения — 0:3 от минского «Динамо-93» в 1997 году, бобруйской «Белшины» в 1998 году, борисовского БАТЭ в 2004 году и 1:4 от солигорского «Шахтёра» в 2006 году.

Наибольшее количество матчей провёл Василий Дятлов — 23. Лучший бомбардир клуба Сергей Вехтев — 9 мячей.

В список 22 лучших футболистов Белоруссии входили: Эдуард Деменковец, Виктор Безмен (дважды), Игорь Потапов, Сергей Вехтев, Юрий Коноплев, Михаил Пацко, Андрей Васильев, Вячеслав Гормаш, Максим Разумов, Виталий Алещенко.

Клуб в национальной сборной Белоруссии представляли 11 футболистов: Виктор Безмен — 4 игры, Павел Ситко, Эдуард Деменковец, Максим Разумов — по 3, Сергей Вехтев, Василий Дятлов, Сергей Куланин — по 2, Андрей Васильев, Геннадий Кашкар, Юрий Коноплев, Михаил Пацко — по 1.

Дважды витебчане играли в европейских кубках (Кубок обладателей кубков УЕФА 1998-1999 и Кубок Интертото 1999). Проведено 4 матча, из них 2 ничьи и 2 поражения. Разность забитых и пропущенных мячей — 5:13.

По результатам сезона 2014 года команда заняла 3-е место в Первой лиге, что даёт право играть в Высшей лиге. В настоящее время принимает участие в Чемпионате Белоруссии среди команд Высшей лиги.

По итогам сезона 2015 ФК «Витебск» получил приз «Справедливая Игра», как самая корректная команда чемпионата.

С приходом Даниила Чалова, по его идее, клуб решил связать искусство и клуб. Так как в городе зародился супрематизм, клуб переделал форму в этот стиль, а также добавил соответствующий граффити в стадионе.

Тренеры 
 Пётр Василевский (1989—1991)
 Вячеслав Акшаев (1993—1999)
 Виктор Трубицын (1999)
 Георгий Кондратьев (январь 2003 — ноябрь 2004)
 Сергей Ясинский (2005 — июнь 2006)
 Андрей Чернышов (июнь 2006—2007)
 Юрий Коноплёв (2000, с мая 2007 — и. о., декабрь 2007 — июль 2008 — главный, 2009—2010, 2012—2014)
 Александр Хацкевич (2 круг 2008, с 20 июля 2008)
 Сергей Боровский (23 декабря 2010 — август 2011)
 Александр Синковец (18 августа 2011 — декабрь 2011)
 Сергей Вехтев (с 5 августа 2011 до 2015)
 Сергей Ясинский (2015—2020)
 Евгений Чернухин (2020 по н.в.)

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионатов Белоруссии 1993 и 1995 годов.
 Бронзовый призёр чемпионатов Белоруссии 1994 и 1997 годов.
 Победитель первенства Первой лиги 2003.
 Серебряный призёр первенства Первой лиги 2005.
 Обладатель Кубка Белоруссии 1998.
 Финалист Кубка Белоруссии 2019.
 Финалист Кубка Ассоциации «Белорусская федерация футбола» 2007 года.

Статистика выступлений

Чемпионат СССР 

 1 Выбыл, так как Класс «Б», в котором выступала команда, в 1970 году изменил свой статус с Д2 на Д3. Это произошло в результате того, что была образована вторая группа Класса «А», ставшая Д2.
 2 Команда принимала участие в кубке БССР.
 3 Выбыл, так как Класс «Б», в котором выступала команда, в 1970 году изменил свой статус с Д3 на Д4. Это произошло в результате того, что Д1 и Д2 реорганизовали в три лиги с меньшим числом команд.
 4 Повышен, в связи с расширением Д3 (Класс «А» Вторая подгруппа, со следующего сезона переименованная во Вторую лигу) с 3 до 6 территориальных зон (с 66 до 124 команд) в 1971 году.
 5 В 1973 в случаях, когда игра заканчивалась вничью, назначалась серия пенальти. Победитель получал 1 очко, проигравший — 0.
 6 Несмотря на то, что команда заняла 13 место из 33 участников, она была пониже в результате того, что Вторая лига (Д3) была сокращена с 9 зон (195 команд) до 3 зон (66 команд), в результате чего вторая низшая лига, включавшая в себе 9 зон, была введена в качестве четвёртого дивизиона.

Выступления в чемпионатах Белоруссии

Кубок Белоруссии 
 1992 — 1/8 финала
 1992/93 — 1/2 финала
 1993/94 — 1/8 финала
 1994/95 — 1/16 финала
 1995/96 — 1/16 финала
 1996/97 — 1/4 финала
 1997/98 — победитель
 1998/99 — 1/8 финала
 1999/00 — 1/4 финала
 2000/01 — 1/8 финала
 2001/02 — 1/16 финала
 2002/03 — 1/4 финала
 2003/04 — 1/4 финала
 2004/05 — 1/16 финала
 2005/06 — 1/16 финала
 2006/07 — 1/8 финала
 2007/08 — 1/8 финала
 2008/09 — 1/4 финала
 2009/10 — 1/16 финала
 2010/11 — 1/8 финала
 2011/12 — 1/8 финала
 2012/13 — 1/8 финала
 2013/14 — 1/16 финала
 2014/15 — 1/4 финала
 2015/16 — 1/8 финала
 2016/17 — 1/8 финала
 2017/18 — 1/8 финала
 2018/19 — финалист
 2019/20 — 1/8 финала

Выступления в еврокубках 

Достижения в еврокубках
 Участник Кубка обладателей кубков (1998/99), Кубка Интертото (1999).
 Количество выступлений в еврокубках — 2, в том числе в Кубке Интертото — 1, Кубке обладателей кубков — 1.
 Самые крупные победы — нет.
 Самое крупное поражение — 1:8 (ПФК Левски, Болгария, 1998/99).
 Лучший бомбардир — -- (--).

Тренерский штаб и клубное руководство 
 Директор:  Вайтюховский Николай Иванович (1969)
 Главный тренер:  Чернухин Евгений Юрьевич
 Старший тренер:  Сосницкий Андрей Алексеевич
 Тренер вратарей:  Васютин Юрий Геннадьевич
 Тренеры:  Грищенко Александр Александрович, Булойчик Артём Олегович, Ковба Денис Юрьевич
 Тренер-врач:  Прохоренко Роман Валерьевич (1965)
 Тренер-массажист:  Денисов Руслан Анатольевич
 Тренер-видеооператор:  Бердник Геннадий Михайлович (1964)

Текущий состав

Фарм-клубы 

В разные годы фарм-клубами «Витебска» являлись:
 «Витебск-2» (также назывался КИМ-2, «Кимовец»)
 «Локомотив» Витебск
 «Двина-Белкон» Новополоцк
 «Энергетик» Новолукомль

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль на сайте pressball.by
 Профиль на сайте eufo.de

Футбольные клубы Белоруссии
Железнодорожные футбольные клубы
Футбольные клубы СССР
Спортивные клубы Витебска